

Republik-Städte

Bezirke 

Verwaltungsgliederung Lettlands